San Ivo puede referirse a:

Personas
San Ivo de Kermartin, jurista bretón del .
San Ivo de Chartres, jurista francés del .

Edificios

Sant'Ivo alla Sapienza Templo romano de la Universidad homónima.